Ма́рджори Рис Кларк (; 6 ноября 1909,  — 15 июня 1993, Питермарицбург) — южноафриканская легкоатлетка. На Олимпиаде 1932 года в Лос-Анджелесе завоевала бронзовую медаль на дистанции 80 метров с барьерами с результатом 11.8, заняла 5-е место в прыжках в высоту и выступила на дистанции 100 метров, где дошла до полуфинала. Победительница Игр Британской империи 1934 года в беге на 80 метров с/б и в прыжках в высоту.

Выступала на олимпийских играх 1928 года в качестве первой женщины-олимпийца от ЮАР. На этих играх она вступала в прыжках в высоту, где заняла 5-е место с результатом 1,48 м, и в беге на 100 метров, где не смогла выйти в финал.

Примечания 

Прыгуны в высоту ЮАР
Бегуны на короткие дистанции ЮАР
Бегуны с барьерами ЮАР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1928 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1932 года